ludobójstwo
 eksterminacja gatunku